Александр Владимирович Тряничев (8 марта 1987, Череповец) — российский хоккеист, вратарь. Воспитанник череповецкого хоккея. В настоящее время является игроком клуба «Юность-Минск», выступающего в Белорусской экстралиге.

Карьера 
Александр Тряничев начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе петербургского клуба Высшей лиги «Спартак», выступая до этого за фарм-клуб родной череповецкой «Северстали». В своём дебютном сезоне Александр принял участие в 23 матчах команды, завершив их с коэффициентом надёжности 4.81, однако затем петербургский клуб был расформирован, и тот сезон Тряничев доигрывал в составе ХК «Дмитров», с которым он занял третье место в Высшей лиге.

В середине сезона 2007/08 Александр был отдан в аренду в воскресенский «Химик», после чего он вернулся в «Северсталь». В последнем матче регулярного сезона против тольяттинской «Лады» Тряничев, наконец, дебютировал в составе родного череповецкого клуба, приняв участие в серии послематчевых буллитов. Сезон 2008/09 Тряничев провёл в составе ХК «Липецк», после чего он заключил соглашение с орским «Южным Уралом». В его составе Александр принял участие в 9 матчах, однако перед окончанием сезона он перешёл в глазовский «Прогресс».

В сезоне 2010/11 Тряничев был третьим вратарём ижевского клуба ВХЛ «Ижсталь», проведя в составе команды 4 матча, однако по окончании сезона он покинул клуб, после чего долгое время не мог найти себе новую команду. 2 декабря 2011 года Александр вернулся в «Ижсталь», в составе которой сумел показать отличную игру, признаваясь одним из лучших вратарей Высшей хоккейной лиги.

12 июня 2012 года Тряничев вернулся в родную «Северсталь».

Международная 
В составе сборной России Александр Тряничев принимал участие в юниорском чемпионате мира 2005 года, на котором россияне заняли только 5 место, а сам Тряничев не провёл на турнире ни одного матча, будучи третьим вратарём сборной.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 мая 2013 года

Примечания 
рост 182см вес80кг

Ссылки 

 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России

Хоккейные вратари
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург‏
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск‏
Игроки ХК «Северсталь»‏‏
Игроки ХК «Липецк»‏
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Прогресс» Глазов
Игроки ХК «Ижсталь»‏
Игроки ХК «Юность-Минск»‏